Tolisa est un toponyme qui peut désigner :
 Tolisa, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Modriča et dans la République serbe de Bosnie ;
 Tolisa, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Orašje, dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.